Dasht-e Archī är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kondoz, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Dasht-e Archī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dasht-e Archī är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Dasht-e Archī. Runt Dasht-e Archī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Dasht-e Archī består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kondoz (provins)